Eby steht für: 
 Eby (Indiana), Ort im Warrick County, Indiana 
 Eby (Kentucky), Ort im Carter County (Kentucky), Kentucky 
 Eby (West Virginia), Ort im Taylor County (West Virginia), West Virginia 

Eby ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Eby (* 1949), schwedischer Dirigent
 Betsy Eby (* 1967), US-amerikanische Malerin
 Earl Eby (1894–1970), US-amerikanischer Leichtathlet